Toamasina (ciutat), capital de la província de Toamasina, a Madagascar
 Província de Toamasina, una de les sis antigues províncies de Madagascar

 Arquebisbat de Toamasina